Alloway ist der Name von

Orten in den Vereinigten Staaten:
 Alloway (Maryland), im Anne Arundel County
 Alloway (New Jersey), im Salem County
 Alloway (New York), im Wayne County
 Alloway (Tennessee), im Cumberland County
 Alloway Junction, im Salem County, New Jersey
 Alloway Township, New Jersey

einem Ort im Vereinigten Königreich:
 Alloway (South Ayrshire), Vorort von Ayr, Schottland

Personen:
 Lawrence Alloway (1926–1990), englischer Kunstkritiker

Schiffen der US-Navy
 USS Alloway (ID-3139)
 USS Alloway (YT-170)

Sonstiges:
 Alloway Hope Halfway, Fließgewässer in New Jersey
 Alloway Airfield, Airport im Salem County, New Jersey
 Alloway Oil Field, Ölfeld im Adams County, Mississippi

Siehe auch:
 Alloway Creek